Schock (álbum) - da banda alemã Eisbrecher
Aaron Schock - político norte-americano

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões